Armstrong é o sobrenome de várias pessoas famosas:

 Billie Joe Armstrong, músico americano, Guitarrista e Vocalista da banda de Punk Rock Green Day, nascido em 1972
 B.J. Armstrong, jogador de basquete norte-americano
 Desmond Armstrong, futebolista norte-americano, nascido em 1964
 Edwin Armstrong, engenheiro eletrônico norte-americano, inventor da rádio FM (1890-1954)
 George Armstrong Custer, militar norte-americano (1839-1876)
 Lance Armstrong, ciclista norte-americano, nascido em 1971
 Lee Armstrong, atriz norte-americana, nascida em 1970
 Louis "Satchmo" Armstrong (foto), músico norte-americano (1901-1971)
 Neil Armstrong (foto), astronauta norte-americano, a primeira pessoa a pisar na Lua (1930-2012)
 William George Armstrong, industrial britânico (1810-1900)
 Tim Armstrong, Guitarrista e Vocalista da banda Punk Rancid

Lugares 
 Armstrong (Argentina), cidade da Argentina
 Armstrong (Colúmbia Britânica), cidade do Canadá
 Armstrong (Iowa), cidade dos EUA
 Armstrong (Missouri), cidade dos EUA
 Armstrong (Oklahoma), cidade dos EUA

Ver também 
 Condado de Armstrong

Desambiguação